А́нна Васи́льевна Щу́кина (5 ноября 1987, Балакирево) — российская хоккеистка, защитник клуба «Агидель» и сборной России, мастер спорта международного класса.

Биография 
Анна Щукина родилась в посёлке Балакирево Владимирской области. С семи лет тренировалась вместе с мальчишками у Юрия Сырцова, в 2001 году в составе балакиревского «Рубина» выиграла областные соревнования «Золотая шайба». В 15-летнем возрасте перебралась в Москву и начала тренироваться в клубе СКИФ под руководством Александра Вирясова.

В составе СКИФа, с 2006 года базирующегося в Нижнем Новгороде, Анна Щукина два раза выигрывала чемпионат России, в 2009 году завоевала золото Кубка европейских чемпионов. С 2011 года выступала за «Торнадо» из подмосковного Дмитрова, с которым трижды становилась чемпионкой России и три раза побеждала в Кубке европейских чемпионов. В сезоне-2015/16 выступала за «Динамо Санкт-Петербург», в мае 2016 года перешла в уфимскую «Агидель».

В 2007 году Анна Щукина дебютировала в национальной сборной. Она была кандидатом в сборную для участия на Олимпиаде в Ванкувере, но незадолго до старта Игр в товарищеском матче получила тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок колена.

В 2013 году в составе сборной выиграла бронзовую медаль чемпионата мира в Оттаве и серебряную награду на зимней Универсиаде в Тренто. В феврале 2014 года выступала за национальную команду на зимних Олимпийских в Сочи. Она сыграла во всех 6 матчах российской сборной, забросила 2 шайбы в ворота соперниц.

В феврале 2015 года Анна Щукина стала чемпионкой зимней Универсиады в Гранаде, в марте того же года выбрана капитаном сборной России. На чемпионате мира-2015 в Мальмё её команда заняла 4-е место, а спустя год на мировом первенстве в Камлупсе завоевала бронзу.

22 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет вынес решение об аннулировании результатов сборной России на зимних Олимпийских играх в Сочи за нарушение антидопинговых правил и пожизненном отстранении Анны Щукиной и Татьяны Буриной от участия в Олимпийских играх. Ранее аналогичные санкции были применены в отношении ещё 6 игроков сборной. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда 5 хоккеисток, включая Щукину, были полностью оправданы.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионатов мира (2013, 2016).
 Чемпионка Всемирной Универсиады (2015).
 Серебряный призёр Всемирной Универсиады (2013).
 Чемпионка России (2007/08, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2014/15).
 Серебряный призёр чемпионатов России (2005/06, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2013/14, 2016/17).
 Обладательница Кубка европейских чемпионов (2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея России
 Профиль на сайте Eurohockey.com
 Профиль на сайте Komanda2014.com

Хоккеистки России
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ЖХК СКИФ
Игроки ЖХК «Торнадо»
Игроки ЖХК «Динамо-Нева»
Игроки ЖХК «Агидель»